Příjmení Conti nosí více významných osobností:

 Alessandro Conti – rozcestník
 Alessandro Conti (zpěvák) (* 1980) – italský zpěvák a ilustrátor
 Andrea Conti (1235–1302) – italský řeholník a františkán
 Bill Conti (* 1942) – americký hudební skladatel a dirigent
 Bruno Conti (* 1955) – italský fotbalista
 Daniele Conti (* 1979) – italský fotbalový záložník
 Giovanni Conti (kardinál) (1414–1493) – italský kardinál
 Francesco Conti (kardinál) (1470–1521) – italský kardinál
 Marie Anna de Conti (1666–1739) – nejstarší legitimizovaná dcera Ludvíka XIV. a jeho milenky Louisy de la Valliére
 Mario Conti (1934–2022) – skotský biskup
 Nicola Conti (1710–1754) – italský hudební skladatel
 Stefano Conti (1810–1872) – rakouský politik italské národnosti
 Contiové - italský a papežský šlechtický rod